Bullets and Octane – gruppo hard rock, formatosi nel 1998 a St. Louis, Missouri
 Hi-Octane – simulatore di guida futuristico sviluppato dalla Bullfrog Productions
 Octane – film del 2003 diretto da Marcus Adams
 Octane – album del gruppo neoprogressive statunitense Spock's Beard